Harwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harwood Township (Illinois)
 Harwood Township (North Dakota)